Großbrembach (lett.: «Brembach grande») – frazione del comune tedesco di Buttstädt
 Kleinbrembach (lett.: «Brembach piccola») – frazione del comune tedesco di Buttstädt